Feronia puede hacer referencia a:

 (72) Feronia, un asteroide descubierto el 29 de mayo de 1861.
 Un sinónimo del género botánico Limonia.
 Feronia, diosa de los bosques.
 Feronia (Etruria),  ciudad en la antigua Etruria, Italia.